Réginald David Savage (né le  à Montréal, Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de première ronde en 1988, il ne réussit toutefois pas à s'établir à temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Il connut une carrière junior exceptionnelle avec les Tigres de Victoriaville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Par la suite, il joua dans les ligues mineures d'Amérique du Nord ainsi qu'avec les Capitals de Washington et les Nordiques de Québec de la LNH.

Il joua jusqu'en 2005. Il aura alors évolué en Amérique ainsi qu'en Italie avec le AS Asiago ainsi qu'en Suisse dans la LNB.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1985-1986 ||Riverains de Richelieu ||MAAA ||40 ||38 ||36 ||64 || ||7 ||10 ||1 ||11 ||
|-
|1986-1987 ||Riverains de Richelieu ||MAAA ||42 ||82 ||57 ||139 ||44 ||9 ||10 ||9 ||19 ||10
|-
|1987-1988 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||68 ||68 ||54 ||122 ||77 ||5 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
|1988-1989 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||54 ||58 ||55 ||113 ||178 ||16 ||15 ||13 ||28 ||52
|-
|1989-1990 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||63 ||51 ||43 ||94 ||79 ||16 ||13 ||10 ||23 ||40
|-
|1990-1991 ||Skipjacks de Baltimore ||LAH ||62 ||32 ||29 ||61 ||10 ||6 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|1990-1991 ||Capitals de Washington ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Skipjacks de Baltimore ||LAH ||77 ||42 ||28 ||70 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Skipjacks de Baltimore ||LAH ||40 ||37 ||18 ||55 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Capitals de Washington ||LNH ||16 ||2 ||3 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Aces de Cornwall ||LAH ||33 ||21 ||13 ||34 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Nordiques de Québec ||LNH ||17 ||3 ||4 ||7 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Aces de Cornwall ||LAH ||34 ||13 ||7 ||20 ||56 ||14 ||5 ||6 ||11 ||40
|-
|1995-1996 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||66 ||22 ||14 ||36 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||10 ||9 ||5 ||14 ||28 ||16 ||9 ||6 ||15 ||54
|-
|1996-1997 ||Falcons de Springfield ||LAH ||68 ||32 ||25 ||57 ||103 ||17 ||6 ||7 ||13 ||24
|-
|rowspan="3"|1997-1998 ||Blades de Kansas City ||LIH ||51 ||6 ||10 ||16 ||60 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Dragons de San Antonio ||LIH ||22 ||6 ||12 ||18 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Solar Bears d'Orlando ||LIH ||10 ||5 ||5 ||10 ||18 ||17 ||2 ||9 ||11 ||60
|-
|1998-1999 ||AS Asiago ||Alpenliga ||27 ||25 ||27 ||52 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||AS Asiago ||Série A ||16 ||18 ||15 ||33 ||8 ||2 ||1 ||0 ||1 ||22
|-
|1999-2000 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||78 ||36 ||34 ||70 ||135 ||4 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2000-2001 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||78 ||37 ||24 ||61 ||90 ||5 ||0 ||2 ||2 ||16
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||HC Bienne ||LNB ||20 ||11 ||8 ||19 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|HC Viège ||LNB ||11 ||6 ||3 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||AS Asiago ||Série A ||24 ||8 ||19 ||27 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-004 ||IceHogs de Rockford ||UHL ||24 ||3 ||7 ||10 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Storm de Toledo ||ECHL ||17 ||2 ||1 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

|34 ||5 ||7 ||12 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-

|1989 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 4 || 5 || 9 || 4 ||align="left"|'''

Transactions en carrière 
 : échangé aux Nordiques de Québec par les Capitals de Washington avec Paul MacDermid en retour de Mike Hough.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Coyotes de Phoenix.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Canucks de Vancouver.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Blue Jackets de Columbus.

Notes et références 

Naissance en mai 1970
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Dragons de San Antonio
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Storm de Toledo
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Viège
Joueur de l'AS Asiago
Attaquant de hockey sur glace